Малая Карначевка () — село,
Ванжуловский сельский совет,
Лановецкий район,
Тернопольская область,
Украина.
Ранее село называлось Карначевка Вторая.

Код КОАТУУ — 6123882004. Население по переписи 2001 года составляло 222 человека.

Географическое положение 
Село Малая Карначевка находится на левом берегу реки Бугловка,
выше по течению примыкает село Ванжулов,
ниже по течению на расстоянии в 1 км расположено село Иванковцы,
на противоположном берегу — сёла Ванжулов и Иванковцы.

История 
 1992 год — дата основания.

Примечания